Österreichische Freiheitsfront steht für folgende Widerstandsgruppen:

 Österreichische Freiheitsfront, in Belgien gegründete Widerstandsbewegung
 Österreichische Freiheitsfront, späterer Name für die Österreichische Unabhängigkeitsbewegung, steirische Partisanengruppe
 Österreichische Freiheitsfront (Moosbierbaum), im Werk Moosbierbaum und Umgebung aktive Widerstandsgruppe